

Patronyme 

 Jean-Antoine Petipa (1787-1855), danseur français et maître de ballet
Lucien Petipa (1815-1898), danseur français et maître de ballet, fils du précédent
Marius Petipa (1818-1910), danseur français et maître de ballet, fils de Jean-Antoine Petipa
Maria Petipa (1836-1882), danseuse russe, première épouse du précédent
Marie Petipa (1857-1930), danseuse russe, fille des deux précédents
 (1850-1919), acteur russe, fils de Marius Petipa et de Teresa Bourden
 Lydia Petipa (?-1915), actrice russe, femme du précédent
Nikolaï Radine (1872-1935), acteur russe, fils de Marius Marioussovitch Petipa et de Maria Kazankova
 Viktor Petipa (1878-1933), acteur russe, fils de Marius Petipa et sa deuxième épouse Lioubov Savitskaïa
 Mari Petipa (1884-1922), acteur russe, fils de Marius Petipa et sa deuxième épouse Lioubov Savitskaïa

Toponyme 
 Petipa, cratère d'impact sur la planète Mercure.

Famille d'artistes français